

Валдувко — село в гміні Семпульно-Краєнське Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Валдувко — село в гміні Зблево Староґардського повіту Поморського воєводства